Олег Эдуардович Карпов (род. 24 декабря 1965 года, Рязань) — российский учёный-, специалист в области создания систем управления, информатизации и автоматизации работы медицинских организаций, академик РАН (2022).

Биография 

В 1989 году с отличием окончил Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова, затем была учёба в интернатуре и в клинической ординатуре.

С 1992 по 2002 годы — врач-хирург, заместитель главного врача по хирургии Рязанской областной клинической больницы. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию «Профилактика раневых осложнений после аппендэктомий различными видами лазерного излучения».

В 2002 году учился в докторантуре НИИ Общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.

В 2003 году — начальник отдела перспективного развития и планирования Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

В 2004 году — начальник управления здравоохранения Рязанской области.

С 2004 по 2005 годы — директор Клинико-диагностического комплекса № 1, директор административного управления Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. В 2005 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Организационно-клиническое обоснование совершенствования медицинской помощи хирургическим больным с желчно-каменной болезнью на основе стандартизации».

С 2006 года по настоящее время — генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

В 2007 году было присвоено учёное звание профессора.

В 2011 году избран заведующим кафедрой Общественного здоровья и здравоохранения института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ имени Н. И. Пирогова» Минздрава России.

2 июня 2022 года избран академиком РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий.

Член Совета Федеральной территории Сириус. Избран по многомандатному округу.

Научная деятельность 

Специалист в области создания систем управления, информатизации и автоматизации работы медицинских организаций.

Автор и соавтор более 230 научных работ, в том числе 4 монографий.

Член редколлегии журнала «Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова» и двух диссертационных советов.

Под его руководством защищены 2 докторские и 6 кандидских диссертаций.

Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 июня 2020) за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (2016)
 Заслуженный врач Российской Федерации (2010)
 Почётная грамота Совета Федерации (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.

Выпускники РязГМУ
Сотрудники Пироговского центра
Члены РАЕН